Kerta (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Veszprém
Kerta (Payangan),  een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de Indonesische provincie Bali